Adonis steht für:
 Adonis, eine mythologische Gestalt
 Adonis (Cocktail), ein Cocktail aus Sherry und Wermut
 Adonisröschen (lateinisch Adonis), eine Pflanzengattung
 Adonis (Lilienhybride), eine Lilienhybride
 Adonis (Software), ein Geschäftsprozessmanagementsystem
 (2101) Adonis, ein erdnaher Asteroid

Schiffe:
 Adonis (Schiffstyp), zwölf Schoner (Zweimaster) der Royal Navy Class der Bermudas während der Napoleonischen Kriege
 USS Adonis (ARL-4), Reparaturschiff der United States Navy im Zweiten Weltkrieg
 Adonis (Schiff, 1965), Kreuzfahrtschiff der griechischen Kavounides Line

Orte in den Vereinigten Staaten:
 Adonis (Missouri), im Polk County
 Adonis (West Virginia), im Tyler County
 Adonis Mobile Home Subdivision, im Pima County, Arizona

Adonis bezeichnet folgende Personen:

Pseudonym
 Adonis, Pseudonym von Ali Ahmad Said (* 1930), syrisch-libanesischer Lyriker

Ringname
 Ashante Adonis (Tehuti Miles; * 1992), amerikanischer Wrestler

Vorname
 Adonis Ajeti (* 1997), Schweizer Fußballspieler
 Adonis M. Smith, DJ und Musikproduzent aus Chicago

Familienname
 Andrew Adonis (* 1963), britischer Politiker (Labour)
 Frank Adonis (1935–2018), US-amerikanischer Schauspieler
 Joe Adonis (1902–1971), Mafia-Anführer in New York
 Monree Adonis (* 1988), südafrikanischer Gewichtheber
 Neil Adonis (* 1969), südafrikanischer Baseballspieler

ADONIS steht als Abkürzung für:
 Projektname für ein gemeinsames Funksystem der BOS in Österreich
 Adonis (Software), eine Geschäftsprozessmanagement-Software

Siehe auch:
 Adonis von Zschernitz, eine Tonfigur aus der Jungsteinzeit
 Adonischer Vers, ein fünfsilbiges Versmaß

ADONIS